Армаан Кохли, Арман Коли (, род. 23 марта 1972 года) — индийский актёр. Сын режиссёра Раджкумара Кохли и актрисы Ниши. 

Первое появление Кохли в кино произошло ещё в детстве в фильмах, снятых его отцом: «Огонь мести» и «Коронация». Кохли впервые исполнил главную роль в фильме своего отца «Virodhi» (1992). В девяностых годах он также сыграл в таких фильмах, как «Жестокая пора» (1992), «Aulad Ke Dushman» (1993) и «Общий враг». Затем, после пятилетнего перерыва, Кохли вернулся в большое кино, исполнив роль в фильме «Проклятие». В 2002 году Кохли привлёк внимание СМИ, когда принадлежащий актёру автомобиль сбил человека. Последней на сегодняшний день актёрской работой Кохли является роль в фильме «Линия контроля».

В сентябре 2013 года стал участником седьмого сезона индийского реалити-шоу «Bigg Boss». 16 декабря был арестован по подозрению в физическом насилии в отношении другой участницы шоу, Софии Хаят. На следующий день Кохли был выпущен под залог. Актёр покинул реалити-шоу 22 декабря того же года.

Кохли планирует вернуться на большой экран, сыграв противника персонажа Салмана Хана в фильме Сураджа Барджатьи «Prem Ratan Dhan Payo».

Фильмография 
Фильмы

Телевидение

Источники

Внешние ссылки 
 

Актёры кино на хинди